Younis Mahmoud (Al-Dibs, 2 de março de 1983) é um futebolista profissional iraquiano, atacante, milita no Al-Talaba.

Carreira 
Younis Mahmoud representou a Seleção Iraquiana de Futebol na Copa da Ásia de 2004, 2007, 2011 e 2015.

Prêmios Individuais
Seleção Iraquaina
Copa da Ásia: 2007 (Melhor Jogador)

Artilharias
Seleção Iraquiana
Copa da Ásia: 2007 (4 gols)

Ligações externas 
Perfil em Ogol

 

 

 

Futebolistas do Iraque
Futebolistas do Al-Arabi Sports Club
Jogadores da Seleção Iraquiana de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas olímpicos do Iraque
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015